Amason Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amason Creek (Goodman Creek), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Amason Creek (Golf von Mexiko), Fluss im Bundesstaat Florida

Siehe auch:
 Amazon Creek